Кедровка:
 Кедровка — птица семейства врановых.

Населённые пункты

Казахстан 
 Кедровка — исчезнувшее село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Кедровка — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Кедровка — поселок в составе города Кемерово (Кемеровская область).
 Кедровка — поселок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Кедровка — деревня в Дзержинском районе Красноярского края.
 Кедровка — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Кедровка — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Кедровка — посёлок в составе города Алапаевск Свердловской области.
 Кедровка — посёлок Берёзовского городского округа Свердловской области.
 Кедровка — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Кедровка — деревня в составе города Кушва Свердловской области.
 Кедровка — деревня в Шалинском районе Свердловской области.
 Кедровка — хутор в Максатихинском районе Тверской области.
 Кедровка — посёлок в Бакчарском районе Томской области.
 Кедровка — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.

Реки 
 Кедровка (приток Сыньвы) — в Пермском крае.
 Кедровка (приток Вои) — в Свердловской области.
 Кедровка (приток Кумира) — в Алтайском крае.
 Кедровка (левый приток Васюгана) — в Томской области.
 Кедровка (правый приток Васюгана) — в Томской области.
 Кедровка (приток Парбига) — в Томской области.
 Кедровка (приток Поделги) — в Томской области.
 Кедровка (приток Еловки) — в Кемеровской области.
 Кедровка (приток Абашевы) — в Кемеровской области.
 Кедровка (приток Средней Терси) — в Кемеровской области.
 Кедровка (приток Саянзаса) — в Кемеровской области.
 Кедровка (приток Томи) — в Кемеровской области.
 Кедровка (приток Чесноковки) — в Кемеровской области.
 Кедровка (приток Печоры) — в Республике Коми.